The Quebec Chronicle-Telegraph, fondé par William Brown (1737-1789) sous le nom The Quebec Gazette le , est considéré comme le plus vieux journal d'Amérique du Nord toujours en activité, ainsi que le premier publié dans la province de Québec.

Le premier numéro de Quebec Gazette - La Gazette de Québec comprend quatre pages séparées en deux colonnes : la page de gauche contient le texte original en anglais et celle de droite présente une traduction en français.

Historique 

L'idée de fonder un journal à Québec vient à ses fondateurs, William Brown et Thomas Gilmore, alors qu'ils vivent aux États-Unis. L'affaire est financée par un prêt de 450 livres de Wiliam Dunlop, parent de Benjamin Franklin. Brown arrive à Québec à cheval le  alors que son associé, Gilmore, se rend en Angleterre pour se procurer l'équipement nécessaire. La première édition paraît de leur imprimerie rue Saint-Louis le , probablement là où est aujourd'hui situé le Château Frontenac. En 1764, Le tirage du journal est au nombre de 150 exemplaires. À ce moment, la première moitié de cet hebdomadaire était consacrée à des copies bilingue de dépêches d'Europe et la seconde à de la publicité.  

Après le décès du dernier partenaire en 1789, Samuel Neilson, le neveu de Brown, acquit le journal et son frère, John Neilson en hérita quatre ans plus tard. Sa position de député  – au sein du dissident Parti canadien  – et de propriétaire de journal le plaça en conflit d'intérêts et il céda l'affaire à son fils Samuel. Après s'être dissocié du parti de Papineau et avoir été défait aux élections de 1834, Neilson reprend le contrôle du journal, jusqu'à sa mort en 1848. La Gazette est alors publié trois jours par semaine en français et trois jours en anglais et se fait alors critique des positions du Parti patriote (anciennement canadien) de Papineau. Cette période est considérée comme l'apogée du journal, mais la compétition francophone le pousse à n'être publié qu'en anglais à partir de 1842. 

À partir de 1850, les descendants de William Brown ne sont plus impliqués et le journal cesse de paraître sous le nom de Quebec Gazette en 1847, étant acheté par son compétiteur le Morning Chronicle.  

En 1920, il devient le Quebec Chronicle et en 1922, il fusionne avec le seul autre journal anglophone de la ville (le Daily Telegraph) pour devenir le Chronicle-Telegraph dont le  paraît le , dû à la population de langue anglaise devenue trop peu nombreuse à Québec.  

De 1925 à 1949, le journal est installé dans un immeuble conçu par Georges-Émile Tanguay en 1875 pour le Daily Telegraph, situé au 27, rue Buade. 

Le journal change encore de nom en 1934 pour Quebec Chronicle-Telegraph. Le magnat de la presse  en devient l'unique actionnaire en 1961 et redevient un hebdomadaire à partir de 1971, étant donné la demande n'allant qu'en diminuant pour la presse en anglais à Québec. 

Il fut vendu à nouveau en 1979 et, le , 1993, acheté par Karen Macdonald et François Vézina. Il fut vendu de nouveau le , à Pierre Little du Nouveau Brunswick. En , la majorité des actions furent vendues à Ray Stanton de London (Ontario). En , l'éditrice est Stacie Stanton.

Rédacteurs 
Les informations de cette section sont tirées de l'ouvrage La presse québécoise des origines à nos jours de Beaulieu et Hamelin publié en 1963.

 1764 à 1789 : William Brown
 1789 à 1793 : Samuel Neilson
 1793 à 1796 : Dr Sparks
 1796 à 1822 : John Neilson
 1822 à 1836 : Samuel Neilson
 1836 à 1848 : John Neilson
 1842 et 1848 à 1849 : Ronald Macdonald
 1849 à 1874 : Robert Middleton

Bibliographie

Références

Liens externes 
 
 Quebec Chronicle-Telegraph
 Premières publications (21 juin 1764 - 27 septembre 1764) via le site The Internet Archive

Presse hebdomadaire au Québec
Presse hebdomadaire en anglais
Média de Québec
1764 au Canada
Titre de presse créé en 1764
Média bilingue
Presse écrite en anglais au Québec
Culture anglophone à Québec